Густаво Лопес () — іспаномовне повне ім'я.

Відомі носії:

 Густаво Адріан Лопес (1973) — аргентинський футболіст
 Густаво Фабіан Лопес (1983) — аргентинський футболіст

Див. також 
 Лопес

Сторінки зі списками однофамільців-тезок